Bob Wilson puede referirse a:

 Bob Wilson (1926), jugador de baloncesto estadounidense;
 Bob Wilson (1941), futbolista británico;